HON est un code qui peut faire référence à : 
 Honduras, selon la liste des codes pays du CIO.

HON est un sigle qui peut faire référence à : 
 Health On the Net, une organisation suisse qui donne un label de qualité aux sites dédiés à la santé sur Internet ;
 Heroes of Newerth, un jeu vidéo développé par la compagnie S2 games.

 Louis Hon (1924-2008), un joueur puis entraîneur français de football ;
 Jean-Marie Hon, un acteur (voir L'Homme de l'Atlantide).

 Hon-Hergies, une commune de l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe dans le Nord en France.

Hon peut aussi désigner :
 Honorable, un titre honorifique dans le monde anglo-saxon souvent attaché au nom de certaines classes de personnes ;
 Hon/Elle, le nom de la Nana géante, dessinée et peinte par Niki de Saint Phalle exposée au Moderna Museet de Stockholm en 1966 ;
 livre (本), en japonais (kanji),

Abréviation
Code